Zaripov (masculin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronyme 
 Amina Zaripova (1976-), gymnaste russe.
 Danis Zaripov (1981-), joueur de hockey sur glace russe.
 Marat Zaripov (1990-), joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe